Woloske (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Woloske (Deraschnja), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Deraschnja
 Woloske (Dnipro), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Dnipro